La Coppa del Mondo di rugby a 7 2005 si è svolta a Hong Kong. Le  hanno vinto il loro secondo titolo mondiale sconfiggendo in finale i campioni uscenti della  col punteggio di 29-19. Protagonisti il solito capitano Waisale Serevi, ispiratore tra l'altro della giovane promessa William Ryder, e Semisi Naevo, Vilimoni Delasau, Sireli Bobo che spiccarono all'interno di una nazionale di stelle nuovamente impostasi a livello mondiale.

L' si è aggiudicata a sorpresa il Bowl sconfiggendo in finale il  grazie a una meta di Benjamin De Jager.

Squadre partecipanti

Risultati

Fase a gironi
Le prime due classificate si qualificano par la fase ad eliminazione diretta per la Melrose Cup, la terza e la quarta accedono al plate, la quinta e la sesta si qualificano per il bowl.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Fase finale

Bowl

Plate

Cup

Note

Competizioni sportive a Hong Kong
 2005
Rugby a 7 a Hong Kong